Gminy w USA:
 Jonathan Creek (ang. Jonathan Creek Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Moultrie
 Jonathan Creek (ang. Jonathan Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Haywood
 Jonathan Creek – serial BBC